Georg Scholtz (starszy)
 Georg Scholtz (młodszy)